Липна — названия населённых пунктов и географических объектов.

Польша 
 Липна (гмина Пшевуз) — село в Любушском воеводстве;
 Липна (гмина Садковице) — село в Лодзинском воеводстве;
 Липна (гмина Сенкова) — село в Малопольском воеводстве.

Россия 
 Липна (Владимирская область) — село, Петушинский район во Владимирской области.

Другое 
 Липна (озеро) — озеро в Витебской области.